SPLM-DC (acrònim per Sudan Peoples Liberation Movement-Democratic Change o Moviment Popular d'Alliberament del Sudan-Canvi Democràtic) és un partit polític del Sudan del Sud, format per Lam Akol el 2009 i se li van concedir quatre representants a l'Assemblea autònoma. Va participar en les eleccions de l'abril del 2010 al Sudan, on va obtenir dos escons. A l'Assemblea Legislativa del Sudan del Sud fou l'únic partit que va obtenir representació (exclosos algun independent). Una vegada independent el Sudan del Sud, el partit ha esdevingut el principal partit d'oposició amb representació a l'assemblea nacional, tot i que hi ha altres partits representats a les assemblees dels estats.

Enllaços externs 
 SPLM-DC 

Partits polítics del Sudan del Sud